Горийская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая архиепископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Гори.

Территория упразднённой Горийской епархии сегодня входит в состав Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви на территории Грузии.

История 

В юрисдикцию Горийской епархии входили территории Кутаисской губернии  и Батумской области Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 40.000, общин — 31, а также верующих Армянской Католической церкви  — 7.000. 

Епархия имела 33 церкви.

См. также 
 Список армянских храмов Грузии
 Магакия Орманян
 Грузинская епархия ААЦ
 :Категория:Армянские храмы Гори

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви
†
†
Армяне в Гори
Религия в Гори